Símmies de Macedònia, militar macedoni
 Símmies (militar), militar macedoni al servei d'Egipte
 Símmies de Tebes, filòsof grec
 Símmies de Rodes, poeta i gramàtic grec